Лойна:

 Лойна — город в Германии.
 Лойна — река в Смоленской области.